A Rádio Rural de Guarabira, fundada em 1989, opera com transmissor de modulação digital instalado em parque de transmissores na localidade de Palmeiras com torres de 110 e 75 metros irradiando um sinal de AM para todas as regiões da Paraíba e alguns Estados vizinhos. No processo de migração para FM, a emissora utilizará a frequência 95,5 MHz.

Programação
Forrozão da Rural
Jornal 850
A Cidade é Sua
Lance Esportivo
Jornal da Tarde
Programa da Tarde
Sertanejo Bom Demais
Giro de Notícias
Show da Noite
O Pandeiro e a Viola
Brega Mania
Rural - O Povo no Rádio
Debate Livre
Tarde Musical/Tarde Esportiva
Jornal 850 - Edição de Domingo
Sem Fronteiras
Jornada Esportiva
Há também espaços dedicados à programas terceirizados por outros radialistas que alugam horários na emissora.

Ligações externas 
 

Estações de rádio da Paraíba
Estações de rádio fundadas em 1989